Bundesliga austriacka w piłce nożnej (1974/1975) była 64. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna VÖEST Linz. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wacker Innsbruck.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej
1974 w Austrii
1975 w Austrii